Рашид Хасенович Мусабаев (; 1933 год, , Казахская ССР, СССР — 5 октября 2008, ) — советский и казахский эстрадный , народный артист Казахской ССР (1989), лауреат Государственной премии Казахской ССР.

Биография 
Родился 1933 года в городе Караганда.

В 1956 году окончил Казахский горно-металлургический институт по специальности «горный инженер».

Трудовую деятельность в эстрадном искусстве начал в 1955 году солистом Казахской государственной филармонии по приглашению министра культуры Казахской ССР Ильяса Омарова.

С 1958 по 1993 годы — солист эстрадно-симфонического оркестра Казахского радио и телевидения (ныне Эстрадно-симфонический оркестр акима Алматы).

Репертуар состоял из произведений зарубежной и русской классики. Певец исполнял русские романсы и песни советских и казахстанских композиторов. 22 тысячи радиозаписей и около 500 телесъемок хранятся в «золотом» фонде Казахского телевидения и радио.

В 60-70-е годы дуэт Суата Абусеитова и Рашида Мусабаева соперничал с братьями Абдуллиными и пользовался невероятным успехом.

Лауреат Всемирного фестиваля молодёжи и студентов в Москве (1957).

Скончался 5 октября 2008 года.

Награды и звания 
 Заслуженный артист Казахской ССР
 Народный артист Казахской ССР (1989 года)
 Государственная премия Казахской ССР
 Орден «Знак Почёта» (дважды в том числе первый орден в 1959 году)
 Орден Дружбы народов (1976 года)
 Медаль «В ознаменование 100-летия со дня рождения Владимира Ильича Ленина» (1970)
 Медаль «Ветеран труда» (1985)
 Награждён Почётной грамотой Верховного Совета Казахской ССР и др.

Семья 
 Отец — Мусабаев Хасен Байкелеевич (покойный) железнодорожник.
 Мать — Мусабаева Магрой Абдрахмановна (покойная) мать-героиня.
 Брат — Мурат Мусабаев (1937—1994) — советский и казахский оперный певец (баритон), Народный артист Казахской ССР.
 Брат — Марат Мусабаев (род. 1941) — солист Государственного хорового капелла им. Байкадамова, заслуженный артист Казахской ССР.
 Племянник — Мусабаев, Талгат Маратович (род. 1978) — казахстанский оперный певец (баритон), ведущий солист оперы «Astana Opera», заслуженный деятель Республики Казахстан.

Примечания

Литература 

Заслуженные артисты Казахской ССР
Выпускники Казахского национального технического университета имени К. И. Сатпаева
Народные артисты Казахской ССР
Награждённые Почётной грамотой Верховного Совета Казахской ССР